Piotrkówek peut désigner :

Toponymie
en Pologne
 Piotrkówek, un village dans la voïvodie de Łódź 
 Piotrkówek, un village dans la voïvodie de Lublin 
 Piotrkówek, un village dans la voïvodie de Mazovie